wojna chłopska w Niemczech
 wojna chłopska w Austrii
 wojna chłopska w Luksemburgu